Фінал Кубка володарів кубків 1988 — футбольний матч для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1987/88, 28-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

Матч відбувся 11 травня 1988 року у Страсбурзі за участю володаря Кубка Бельгії 1986/87 «Мехелена» та володаря Кубка володарів кубків 1986/87 «Аякса». Гра завершилася перемогою бельгійців з рахунком 1-0, які здобули свій перший титул володарів Кубка володарів кубків.

Шлях до фіналу

Деталі

Див. також
Кубок володарів кубків 1987—1988
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1988
Фінал Кубка УЄФА 1988

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1987-88 на RSSSF 
Фінал Кубка володарів кубків УЄФА 1988 на transfermarkt 

1988 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1988
Спорт у Страсбурзі
Травень 1988